Newtown podría referirse a:

 Newtown (condado de Bucks, Pensilvania)
 Newtown (condado de Schuylkill, Pensilvania)
 Municipio de Newtown (condado de Bucks, Pensilvania)
 Municipio de Newtown (condado de Delaware, Pensilvania)